Годомар:

 Годомар I — король бургундов (473—486)
 Годомар II — король бургундов, правил в 524 — 534 годах